La première Guerre civile soudanaise de 1955 à 1972.
 La seconde Guerre civile soudanaise de 1983 à 2005.
 La Guerre civile sud-soudanaise de 2013 à 2020.